De Electrologica X8: een in Nederland gebouwde computer.
De Aerojet General X-8: een experimentele sondeerraket.